Het mannen dubbelspel in het badminton op de Olympische zomerspelen van 2000 werd gewonnen door Tony Gunawan en Candra Wijaya.

Medaillewinnaars

Plaatsingslijst

De wedstrijden

Laatste 8

Eerste rondes

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Mannen dubbelspel